Podole – kraina historyczna na terytorium Ukrainy
 Podole – kraina geograficzna na terytorium Ukrainy nad środkowym Dniestrem i Bohem
 Podole – brygada KOP

Lokalizacje 
 Podole – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Raciążek 
 Podole – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Podole – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rypin
 Podole – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Bełżyce 
 Podole – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz
 Podole – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Grójec 
 Podole – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Przecław 
 Podole – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Opatów

Zobacz też 
 Podole-Górowa
 Podole Małe
 Podole Wielkie
 Nowe Podole
 Stare Podole